Те-Каб-Чак (TE'?k'-a(ab)-cha-ki досл.: «Ветвь дерева-Бог дождя») — первый известный правитель майяского царства Канту со столицей в Караколе. Основатель правящей династии.

Биография 
Те-Каб-Чак упомянут в двух позднеклассических текстах, один датируется 331, другой 349 годом, что относит его к середине IV века. 

Его преемником стал Как-Ухоль-Кинич I

Литература 

 

Правители Канту
Правители Америки IV века